Болория Родда () — вид дневных бабочек из семейства нимфалид. Видовое название дано в честь Евгения Георгиевича Родда (E.G. Rodd, 1871—1933) — русского лесовода, энтомолога, лепидоптеролога, краеведа и коллекционера. 

Синонимы
 Boloria pales roddi Kosterin, 2000
 Boloria aquilonaris roddi Kosterin, 2000

Распространение 
Распространён в Алтае, Западной Монголии, Восточном Казахстане. Встретить можно в луговых тундрах.

Примечания 

Болории
Животные, описанные в 2000 году
Родд
Насекомые Азии